Les  () forment une famille éteinte de thérapsides thérocéphales ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui seront plus tard l'Afrique du Sud et la Russie.

Cladogramme Therocephalia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia

Liens externes 

Synapside du Permien
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 2008
Famille de thérapsides (nom scientifique)
Therocephalia
Paléontologie en Russie
Paléontologie en Zambie